Но́вые Алды́ () — внутригородской посёлок в Шейх-Мансуровском районе города Грозного в Чеченской Республике.

География 
Посёлок расположен на юго-западной окраине Грозного, на левом берегу реки Сунжа и на азападе примыкает к Чернореченскому водохранилищу.

История 
 1787—1994 года
Селение Новые Алды также известный как Бухан-Юрт (), предположительно был основан в 1785 году.

До 1 августа 1934 года Новые Алды входили в Урус-Мартановский район.

1 августа 1934 года ВЦИК постановил «образовать в Чечено-Ингушской автономной области новый Грозненский район, с центром в городе Грозном, включив в его границы селения Бердыкель, Чечен-аул, Новые Алды и Алхан-Кала Урус-Мартановского района».

Новые Алды получили статус посёлка и разрослись после возвращения чеченцев из депортации в конце 1950-х годов, когда вернувшимся были выделены там участки земли. К началу 1990-х годов посёлок насчитывал до 10 тысяч человек; была библиотека, поликлиника, школа на 1,5 тыс. учеников. Согласно обществу «Мемориал» — «жители посёлка работали на заводах и фабриках Грозного».

 1994—2000 года
В декабре 1994 года началась Первая чеченская война. По данным на начало марта 1995 года, посёлок Новые Алды всё ещё оставался в руках боевиков.

Осенью 1999 года началась Вторая чеченская война. В начале октября 1999 года в одной из мечетей в Новых Алдах лидеры боевиков Аслан Масхадов, Зелимхан Яндарбиев и другие известные полевые командиры совершили молитву, во время которой поклялись совершить джихад.

В декабре 1999 года Алды подверглись мощному артобстрелу.

21 января 2000 года газета Коммерсантъ писала, что боевики контролируют Заводской район Грозного от посёлка Черноречье до микрорайона Алды, а между этими пригородами располагается территория, контролируемая боевиками, обороняющими Грозный.

5 февраля 2000 года в посёлке произошло массовое убийство нескольких десятков мирных жителей. Европейский суд по правам человека признал виновным в этом убийстве ОМОН ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области и ОМОН УВД Рязанской области.

 После 2000 года 
В апреле 2009 года началось восстановление мечети имени Шейха Мансура вместимостью до 500 человек.

В июле 2009 года в Новых Алдах открылось новое здание филиала детской городской поликлиники № 4.

23 августа 2021 года состоялось открытие новой мечети имени Шейха Мансура в микрорайоне Алды.

Галерея

Примечания 

Населённые пункты города Грозного
Появились в 1787 году
1787 год в России
1780-е годы в Чечне